Gavin Glinton (Grand Turk, 1 de março de 1979) é um futebolista turco-caiquense, cujo último clube defendido foi o Nam Dinh FC.

Ligações externas 
Perfil em National-Football-Teams.com
Perfil em br.soccerway.com
Jogos e gols de futebolistas das Ilhas Turks e Caicos. RSSSF.

Futebolistas das Ilhas Turks e Caicos
Futebolistas do San José Earthquakes
Futebolistas do Los Angeles Galaxy